Paul Althaus (1861–1925) német teológus
 Paul Althaus (1888–1966) német teológus